Agamenon, Agamemnon ou Agamenão pode referir-se a:

Agamemnon — herói legendário grego
Agamemnon (Ésquilo) — tragédia de Ésquilo sobre o herói homônimo
Agamemnon (Sêneca) — tragédia de Sêneca homônima da escrita por Ésquilo
Agamenon Magalhães — político brasileiro
Agamenon Mendes Pedreira — colunista fictício do jornal brasileiro O Globo

Desambiguações de prenomes